Kernke ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Kernke (* 1965), deutsche Illustratorin
 Judith Kernke (* 1975), deutsche Schauspielerin, siehe Jo Kern
 Karin Kernke (* 1938), deutsche Schauspielerin und Sprecherin